Paladino ist der Name folgender Personen:

 Litterio Paladini (auch: Paladino; 1691–1743), italienischer Maler und Kupferstecher des Spätbarock auf Sizilien 
 Mimmo Paladino (* 1948; eigentlich Domenico Paladino), italienischer Maler und Objektkünstler

Siehe auch:
 Palladino
 Palatino
 Palatinus
 Paladin (Begriffsklärung)